Miejscowości w Norwegii:
 Dovre –  miasto i gmina leżąca w regionie Oppland
Gminy w USA:
 Dovre – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Dovre (ang. Dovre Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Dovre (ang. Dovre Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 Dovre (ang. Dovre Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron